Desa Leran kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Leran (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,12, long 112,58), 
 Desa Leran (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,17, long 111,81), 
 Desa Leran (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,03, long 111,71), 
 Desa Leran (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah), 

Robotskapade Indonesienförgreningar